Pire ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Pire (1941–2012), französischer Politiker
 Christian Pire (1930–2000), französischer Wasserspringer
 Danaë Pire (* 1975) belgische Malerin, Tochter von Ferdinand Pire
 Dominique Pire (1910–1969), belgischer Dominikaner, Gründer von Hilfsorganisationen und Friedensnobelpreisträger
 Ernest Ferdinand Pire (1891–1970) belgischer Maler, Fotograf und Filmemacher
 Ferdinand Pire (* 1943, bekannt als Ferdinand Pire Ferdinand), belgischer Maler, Sohn von Marcel Pire
 Isabelle Pire (* 1968, bekannt als Isys Kad), eine belgische Malerin, Tochter von Ferdinand Pire
 Jules Pire (1878–1953), Generalleutnant der belgischen Armee
 Luc Pire (* 1956), belgischer Geschäftsmann und Verleger
 Marcel Pire (1913–1991) belgischer Maler, Sohn von Ernest Ferdinand Pire

Pire ist der Name folgender Orte:
 Pire (Bosnien und Herzegowina), Dorf in Bosnien und Herzegowina
 Pire (Kolumbien), Dorf in Kolumbien
 Pire (Senegal), Dorf in Senegal
 Pire (Uganda), Dorf in Uganda

Pire steht für:
 (3228) Pire, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Pire (Fluss), Fluss in Belgien 
 Avenue Lieutenant-Général Pire (Brüssel), belgische Straße in Brüssel (Woluwe-Saint-Pierre)
 Avenue Lieutenant-Général Pire (Hannut), belgische Straße in Hannut

Siehe auch:
 Pires
 Pir